|-
| (85701) 1998 RV73||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85702) 1998 RA74||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85703) 1998 RC75||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85704) 1998 SV19||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85705) 1998 SO21||||21 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85706) 1998 SB27||||20 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85707) 1998 SU33||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85708) 1998 SL35||||27 вересня 1998||Обсерваторія Батон-Руж||Волтер Куні, , Катріна Вефель
|-
| (85709) 1998 SG36||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85710) 1998 SP38||||23 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85711) 1998 SP43||||25 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85712) 1998 SA45||||25 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85713) 1998 SS49||||29 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85714) 1998 SU49||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85715) 1998 SB54||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (85716) 1998 SG56||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (85717) 1998 SY56||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (85718) 1998 SG58||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (85719) 1998 SV59||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (85720) 1998 SK60||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (85721) 1998 SL63||||29 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85722) 1998 SX63||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (85723) 1998 SH67||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (85724) 1998 SN68||||19 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85725) 1998 SV68||||19 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85726) 1998 SF71||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85727) 1998 SC75||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (85728) 1998 SR75||||17 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (85729) 1998 SV76||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85730) 1998 SQ77||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85731) 1998 SP80||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85732) 1998 SJ82||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85733) 1998 ST90||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85734) 1998 SK92||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85735) 1998 SF95||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85736) 1998 SW96||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85737) 1998 SE98||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85738) 1998 SZ103||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85739) 1998 SF105||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85740) 1998 SO106||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85741) 1998 SL107||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85742) 1998 SM111||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85743) 1998 SU113||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85744) 1998 SG117||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85745) 1998 SH127||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85746) 1998 SP130||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85747) 1998 SL132||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85748) 1998 SK138||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85749) 1998 SH140||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85750) 1998 SE141||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85751) 1998 SU144||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (85752) 1998 SC153||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85753) 1998 SV153||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85754) 1998 SJ156||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85755) 1998 SK156||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85756) 1998 SD157||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85757) 1998 SN157||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85758) 1998 SK160||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85759) 1998 ST161||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85760) 1998 SG170||||19 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (85761) 1998 SC171||||25 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (85762) 1998 TH4||||12 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85763) 1998 TP7||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85764) 1998 TT12||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85765) 1998 TM14||||14 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85766) 1998 TQ15||||15 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (85767) 1998 TG28||||15 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85768) 1998 TV29||||15 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (85769) 1998 UB||1998 UB||16 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (85770) 1998 UP1||||18 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85771) 1998 UR4||||20 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (85772) 1998 UN6||||21 жовтня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| 85773 Ґутбецаль (Gutbezahl)||||25 жовтня 1998||Обсерваторія та меморіал Пам'яті астронавтів||Аян Ґріффін
|-
| (85774) 1998 UT18||||27 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (85775) 1998 UY20||||29 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (85776) 1998 UM37||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85777) 1998 UM41||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85778) 1998 UZ42||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85779) 1998 UO43||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85780) 1998 VK2||||10 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (85781) 1998 VP2||||10 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (85782) 1998 VZ2||||10 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (85783) 1998 VT3||||10 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (85784) 1998 VV3||||10 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (85785) 1998 VV11||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85786) 1998 VY12||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85787) 1998 VU14||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85788) 1998 VA17||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85789) 1998 VK17||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85790) 1998 VX17||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85791) 1998 VS18||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85792) 1998 VK20||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85793) 1998 VG26||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85794) 1998 VA34||||11 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (85795) 1998 VO37||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85796) 1998 VD43||||15 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (85797) 1998 VD49||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85798) 1998 VA50||||11 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85799) 1998 VV50||||11 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (85800) 1998 VE53||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

85700